

Авиационная и ракетная техника 
 Поликарпов Р-1 — первый советский массовый самолёт. Конструктор — Н. Н. Поликарпов.
 Бериев Р-1 — первый реактивный гидросамолёт СССР. Конструктор — Г. М. Бериев.
 Р-1 (ракета) — первая советская баллистическая ракета дальнего действия. Создана на основе немецкой Фау-2.

Другое 
 Р1 — харьковский вечерний и ночной телевизионный канал.
 Р-1 (зонирование территорий) — схемы зонирования городов: зона природная (рекреационная).